Kittas bezeichnet

 Kittas (Gattung), die Rabenvogelgattung Urocissa
 Christos Kittas (1946–), griechischer Politiker